Beckley (West Virginia); een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
Beckley (East Sussex); een dorp in het Engelse graafschap East Sussex
Beckley (Hampshire); een dorp in het Engelse graafschap Hampshire
Beckley (Oxfordshire); een klein dorp in het Engelse graafschap Oxfordshire